Hiromi ist der Vorname folgender Personen:
 Hiromi Akiyama, Bildhauer
 Hiromi Arakawa, bürgerlicher Name von Hiromu Arakawa (* 1973), japanischer Mangaka 
 Hiromi Itō (* 1955), japanische Schriftstellerin
 Hiromi Kawakami (* 1958), japanische Schriftstellerin
 Hiromi Miyake (Sängerin) (* 1982), japanische Singer-Songwriterin
 Hiromi Ōminami (* 1975), japanische Langstreckenläuferin
 Hiromi Suzuki (* 1968), japanische Langstreckenläuferin
 Hiromi Taniguchi (* 1960), japanischer Langstreckenläufer
 Hiromi Uehara (* 1979), japanische Jazz-Pianistin

Hiromi bezeichnet:
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Ehime: Hiromi (Ehime) (eingemeindet nach Kihoku (Ehime))